Пётр Иванович Федоренко (1781—1852) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, участник Отечественной войны 1812 года.

Биография 

Пётр Федоренко родился в 1781 году, сын сотенного атамана малороссийских казаков. В службу вступил 21 сентября 1798 года юнкером в 5-й артиллерийский батальон генерал-лейтенанта Капцевича и в следующем году, находясь с войсками Суворова в Швейцарском походе, участвовал в сражении против французов 14 сентября у Чёртова моста.

По производстве в 1802 года в подпоручики, Федоренко 23 июня 1803 г. был переведён в 3-й артиллерийский полк, в рядах которого участвовал 20 ноября 1805 года в сражении под Аустерлицем, а в кампанию 1806—1807 гг. в битвах при Прейсиш-Эйлау, Гейльсберге и Фридланде, за что был награждён орденом Святой Анны 4-й степени, золотым крестом и золотой шпагой с надписью «За храбрость».

В 1812 году, при вторжении французов в пределы России, он находился в делах при г. Друе 29 июня и 18 и 19 июля при мызе Якубове. Участвуя на другой день в сражении при Клястицах и в преследовании неприятеля к Полоцку до реки Дриссы, Федоренко с отличием действовал 5 и 6 августа в сражении под Полоцком, где за особенно искусное действие из орудий и за личное мужество получил благодарность командовавшего корпусом, графа Витгенштейна, и был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. Находясь вслед за тем при штурме Полоцка и в делах при Чашниках, Старом Борисове и деревне Березы, Федоренко в последнем деле, 16 ноября, был ранен в левую ногу ружейной пулей и вынужден был оставить армию.

16 декабря 1821 года Федоренко был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (№ 3576 по списку Григоровича — Степанова).

29 мая 1826 года, уже в чине подполковника, он назначен командиром батарейной № 1-го роты 6-й артиллерийской бригады, а в следующем году произведён в полковники. Выступив с командуемой им 16-й артиллерийской бригадой в Турецкий поход 1828 года, Федоренко участвовал в форсированном движении русских войск в Валахию, в занятии Бухареста и при переправе через Дунай в пределы Болгарии. В том же году находился при обложении крепости Силистрии, в 1829 г. — при осаде Шумлы и происходивших там сражениях, и за отличие был пожалован орденом Святого Владимира 3-й степени, а за участие в поражении верховного визиря при Кулевче и за переход через Балканы произведён 6 апреля 1830 года в генерал-майоры.

В 1831 году Федоренко снова выступил на боевом поприще, в пределах Привислянского края, где, командуя 2-ю артиллерийской дивизией, принял деятельное участие в делах против польских мятежников. Поступив в авангард главной русской армии, он находился при преследовании поляков от с. Иганье за p. Костржин, в поисках против неприятельских отрядов через Калушин к Янову и двухдневном кровопролитном бою в окрестностях города Седлеца, за отличие в котором получил орден Святого Станислава 1-й степени. В июле того же года 2-я артиллерийская дивизия поступила в состав войск графа Крейца и 26 августа участвовала в штурме Варшавы. 18 октября 1831 г. Федоренко был удостоен ордена Святого Георгия 3-й степени (№ 449)

Последним действием Федоренко в польской кампании было участие его в блокаде крепости Модлина и в преследовании затем остатков польской армии до прусской границы.

В 1840 году он был назначен комендантом крепости Замостье, 16 апреля 1841 года был произведён в генерал-лейтенанты и, состоя вслед за тем около года комендантом Варшавской Александровской цитадели, в 1843 г. был определен на ту же должность в Новогеоргиевскую крепость. В последней должности Федоренко, награждённый в 1845 г. знаком императорской короны к ордену Святой Анны 1-й степени, оставался до самой смерти.

Пётр Иванович Федоренко умер в 1852 году.

Источники 
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — , 1869.

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Родившиеся в 1781 году
Умершие в 1852 году
Участники сражения при Аустерлице
Артиллеристы Российской империи